George Wishart (vers 1513-1546), prédicateur protestant écossais
 John Wishart, noble écossais qui combattit avec les Français lors de la guerre de Cent Ans
 John Wishart (1898-1956), statisticien écossais connu pour la loi de Wishart
 Michael Wishart (1928–1996), peintre britannique
 Trevor Wishart (1943-), compositeur anglais
 Ty Wishart (1988-), joueur canadien de hockey sur glace

Patronyme écossais